Diente de perro puede referirse a:

 Diente de perro, el nombre común de la planta Cynodon dactylon.
 Diente de perro, el nombre común de la planta Erythronium dens-canis.
 Diente de perro, el nombre común de la planta Scolymus maculatus.
 Diente de perro, un hábito cristalino de la calcita.
 Un añadido aerodinámico generador de vórtices en las alas de ciertos aviones, cuya función es retrasar la entrada en pérdida.